Криоген ( – леден студ, мраз и  – раждане) е вторият геохронологически период на неопротерозоя. Започва преди около 850 млн. години и приключва преди около 635 млн. години. Характеризира се с най-значителното заледяване на Земята – ледниците стигат до екватора.

Външни препратки 
 Scientists discover that „evolutionary big bang“ may have been caused by Earth losing its balance half a billion years ago – Caltech news release

Неопротерозой
Геология